Bandelier bezeichnet:
 einen über die Schulter getragenen Gürtel, siehe Bandelier
 einen Faden, an dem mehrere Tabakblätter zum Trocknen in einem Tabakschuppen aneinandergereiht sind, siehe Tabakbandelier 
 ein Naturschutzgebiet in den Vereinigten Staaten, siehe Bandelier National Monument

Personen:
 Adolph Francis Alphonse Bandelier (1840–1914), schweizerisch-amerikanischer Archäologe